Albret o Labrit, localitat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània
 Senyoria d'Albret, jurisdicció feudal d'Aquitània, a França
 Dinastia d'Albret, dinastia de Navarra i França